Звягинский сельсовет — административно-территориальная единица в России:
Звягинский сельсовет — Московская область, Лотошинский район. Упразднён в 1939 году.
Звягинский сельсовет — Московская область, Пушкинский (1929—1955, 1962—1963, 1965—1972), Мытищинский (1955—1960, 1963—1965), Калининградский (1960—1962) районы. Упразднён в 1972 году.